Espluga (Plural: Esplugues) ist die katalanische Bezeichnung für „Höhle“ oder „Grotte“ und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien:
 Esplugues de Llobregat, Stadt in der Provinz Barcelona
 L’Espluga Calba, Gemeinde in der Provinz Lleida
 L’Espluga de Francolí, Gemeinde in der Provinz Tarragona

Esplugues ist der Name folgender Personen
 Miquel d’Esplugues (1870–1934), Ordensname des katalanischen Schriftsteller und Kapuziner Pere Campreciós i Bosch